Farber peut faire référence à :

Patronymes  
 Bernie Farber (né en 1951), actuel chef de la direction du Congrès juif canadien.
 Manny Farber (1917-2008), peintre et critique de cinéma américain.
 Paul Lawrence Farber (1944-2021), historien des sciences américain.
 Samuel Farber (1939-), universitaire et écrivain américain.
 Sidney Farber (1903-1973), pathologiste américano-polonais.
 Stacey Farber (née en 1987), actrice canadienne.
 Viola Farber (1931-1998), danseuse, chorégraphe et pédagogue américaine de danse contemporaine.

Toponymes  
 Farber, ville du comté d'Audrain, dans le Missouri, aux États-Unis.

Divers 
 Maladie de Farber (appelée aussi lipogranulomatose de Farber), groupe de désordres récessifs autosomiques rares.

Homonymie de patronyme